SB eller Sb kan syfta på:

 Sb – beteckning för grundämnet Antimon
 SB – förkortning för Statsrådsberedningen
 SB – landskod för Salomonöarna
 .sb – Salomonöarnas toppdomän
 SB –  ett svenskt mikrobryggeri i Boländerna i Uppsala, Slottskällans Bryggeri, numera Gamla Slottskällans bryggeri
 SB – ett varumärke och namnet på en serie ljudkort skapat av det Singapore-baserade företaget Creative Labs. se Sound Blaster
 SB – ett kristet trossamfund, se Svenska baptistsamfundet
 SB – ett kommunalt bostadsföretag helägt av Stockholms kommun, se Svenska bostäder
 Tupolev SB – ett sovjetiskt bombflygplan
 SB – en indelning av galaxer, se Hubbles serie
 SB – militärförkortning för sprängbomb